Freiberg je njemački toponim. Doslovan prijevod bi bio slobodno brdo. Može značiti:
Freiberg, Saska-grad u Saskoj
Freiberg am Neckar-grad u okrugu Ludwigsburgu, u Baden-Württembergu
Příbor, grad u Moravskoj, poznat prije 2. svjetskog rata kao Freiberg u Moravskoj (Freiberg in Mähren )
Příbor, grad u Češkoj, poznat prije 2. svjetskog rata kao Freiberg u Bohemiji (Freiberg in Böhmen )